Павел Столярский (; род. 28 января 1996, Краков, Польша) — польский футболист, защитник клуба «Легия» (Варшава).

Карьера 
Столярский является воспитанником краковской «Вислы». Его дебют в основном составе команды состоялся 28 февраля 2013 года в матче Кубка Польши против «Ягеллонии». Всего за «Вислу» Столярский сыграл 14 матчей в чемпионате и четыре игры в Кубке Польши.

28 января 2014 года Столярский перешёл в клуб «Лехия» (Гданьск), с которым подписал контракт на три с половиной года. 22 марта он дебютировал в официальном матче за новый клуб, заменив на 64-й минуте встречи с «Лехом» Кристофера Уалембо. 26 августа 2014 года Столярский был отдан в годичную аренду клубу первой лиги «Заглембе».

В 2011 году Столярский сыграл один матч за сборную Польши среди юношей до 15 лет. В составе сборной до 17 лет он выступал в отборочном турнире к чемпионату Европы 2013, где был капитаном своей команды. Столярский сыграл одиннадцать матчей и забил один гол за сборную до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Легия»